Сбо́рная Респу́блики Коре́я по футбо́лу — национальная футбольная сборная, которая представляет Республику Корея на международных матчах и турнирах по футболу. Одна из самых известных и сильнейших сборных Азии. Чаще других сборных региона появлялась на чемпионатах мира (11 раз) и является единственной командой из Азии, участвовавшей в полуфинале чемпионата мира. Двукратный чемпион Азии (1956, 1960).

История 

Впервые Республика Корея участвовала в ЧМ-1954. В отборочных играх сборная в двух матчевом противостоянии обыграла Японию (1:5 и 2:2) и отправилась на свой первый чемпионат мира. Сначала в групповом этапе сборная Республики Корея была разгромлена венграми (0:9), а потом турками (0:7). Сборная, не имея ни одного очка, не вышла из группы. В 1986 Республика Корея попала в одну группу со сборными Италии, Болгарии и Аргентины. В ней она проиграла Аргентине (1:3), Италии (2:3) и сыграла вничью с Болгарией. Сборная с одним очком не вышла из группы. На чемпионате мира по футболу 1990 Республика Корея в групповом этапе заняла последнее место, проиграв Бельгии (0:2), Испании (1:3) и Уругваю (0:1), и в итоге заняла предпоследнее место в чемпионате. В 1994 году на чемпионате в США сборная Республики Корея в группе C сыграла вничью со сборной Испании и Боливии, но проиграла сборной Германии. Из-за худших показателей в рейтинге третьих мест не смогла выйти в плей-офф. На чемпионате мира 1998 года Республика Корея на групповом этапе проиграла сборной Мексики (1:3), сборной Нидерландов (0:5) и сыграла вничью с Бельгией и в итоге заняла последнее место в группе.

На домашнем чемпионате мира 2002 сборная Республики Корея в своей группе обыграла сборную Польши (2:0), сборную Португалии (1:0) и, сыграв вничью со сборной США, впервые в своей истории вышла из группы, заняв в ней первое место. В 1/8 финала корейцы в дополнительное время сенсационно обыграли Италию благодаря голу Ан Джон Хвана. В четвертьфинале, обыграв сборную Испании в серии пенальти, они сотворили ещё одну сенсацию. В этих матчах судьи много ошибались в пользу Кореи (например, в матче с Испанией не было засчитано 3 испанских гола). В полуфинальном матче сборная Республики Корея, уступив Германии со счётом 0:1, не смогла пробиться в финал. В матче за третье место Южная Корея проиграла Турции (2:3).

На чемпионате мира 2006 в группе G сборная Республики Корея обыграла Того, сыграла вничью со сборной Франции и уступила Швейцарии. С четырьмя очками не вышла из группы. На ЧМ 2010 сборная в группе обыграла Грецию, сыграла вничью с Нигерией и уступила Аргентине. В 1/8 финала уступила Уругваю со счётом 1:2. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии сборная Республики Корея в группе сыграла вничью с Россией (1:1), но затем, уступив Алжиру (2:4) и Бельгии (0:1), не смогла выйти из группы. В 2018 году на чемпионате мира в России сборная Республики Кореи в первом матче группы уступила сборной Швеции (0:1), затем сборной Мексики (1:2). В последнем матче Корея играла против действующих чемпионов мира сборной Германии и сенсационно выиграла со счётом 2:0. На 93-й минуте отличился защитник Ким Ён Гвон, а на 96-й минуте нападающий Сон Хын Мин забил гол в пустые ворота. Тем самым сборная Кореи подарила Мексике путёвку в плей-офф, которая проиграла Швеции (0:3). Но Корея в плей-офф не вышла.

Статистика выступлений на чемпионатах мира 

*В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Статистика выступлений на Кубке Азии 

*В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Статистика выступлений на Кубке Конфедерации 
1992 — 2 место на Кубке Азии 1988

1995 — не прошла квалификацию

1997 — 1/4 Финала на Кубке Азии 1996 и в группе на чемпионате мира 1994 

1999 — 1/4 Финала на Кубке Азии 1996 и в группе на чемпионате мира 1998

2001 — хозяйка турнира (групповой этап)

2003 — 3 место на Кубке Азии 2000 и 4 место на чемпионате мира 2002

2005 — 1/4 Финала на Кубке Азии 2004 и 4 место на чемпионате мира 2002

2009 — 3 место на Кубке Азии 2007 и в группе на чемпионате мира 2006

2013 — 3 место на Кубке Азии 2011 и в 1/8 финала чемпионата мира 2010

2017 — 2 место на Кубке Азии 2015 и в группе на чемпионате мира 2014

Ближайшие и последние игры 
 Кубок Азии по футболу 2019:
 7 января 2019 года — против сборной Филиппин (н) 1:0
 11 января 2019 года — против сборной Киргизии (н) 1:0
 16 января 2019 года — против сборной Китая (н) 2:0
 22 января 2019 года — против сборной Бахрейна (н) 2:1
 25 января 2019 года — против сборной Катара (н) 0:1

 Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Азии и Кубока Азии по футболу 2023:
 10 сентября 2019 года — против сборной Туркмении (г) 2:0
 10 октября 2019 года — против сборной Шри-Ланки (д) 8:0
 15 октября 2019 года — против сборной КНДР (г) 0:0
 14 ноября 2019 года — против сборной Ливана (г) 0:0
 3 июня 2021 года — против сборной Туркмении (дн)
 7 июня 2021 года — против сборной КНДР (дн)
 11 июня 2021 года — против сборной Шри-Ланки (дн)
 15 июня 2021 года — против сборной Ливана (дн)

 Товарищеские матчи:
 7 сентября 2018 года — против сборной Коста-Рики (д) 2:0
 11 сентября 2018 года — против сборной Чили (д) 0:0
 12 октября 2018 года — против сборной Уругвая (д) 2:1
 15 октября 2018 года — против сборной Панамы (д) 2:2
 17 ноября 2018 года — против сборной Австралии (г) 1:1
 20 ноября 2018 года — против сборной Узбекистана (н) 4:0
 31 децембря 2018 года — против сборной Саудовской Аравии (н) 0:0
 22 марта 2019 года — против сборной Боливии (д) 1:0
 26 марта 2019 года — против сборной Колумбии (д) 2:1
 7 июня 2019 года — против сборной Австралии (д) 1:0
 11 июня 2019 года — против сборной Ирана (д) 1:1
 5 сентября 2019 года — против сборной Грузии (н) 2:2
 19 ноября 2019 года — против сборной Бразилии (н) 0:3
 11 декабря 2019 года — против сборной Гонконга (д) 2:0
 15 декабря 2019 года — против сборной Китая (д) 1:0
 18 декабря 2019 года — против сборной Японии (д) 1:0
 14 ноября 2020 года — против сборной Мексики (н) 2:3
 17 ноября 2020 года — против сборной Катара (н) 2:1
 25 марта 2021 года — против сборной Японии (г)

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Паулу Бенту  для участия в матчах Чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 11 ноября 2022 года:

Болельщики 
Группа поддержки «Red Devils» является крупнейшим фан-клубом сборной Республики Корея. В дни участия Кореи в международных турнирах болельщиками активно раскупается символика сборной и товары, на которых изображается лозунг корейской сборной. Самым известным лозунгом является «Be the Reds!», появившийся в 2002 году во время домашнего чемпионата мира. По словам журналистов, почти все болельщики раскупили атрибутику с этим лозунгом, в которой появлялись на стадионах и на всех матчах с участием Кореи.

Форма

Домашняя

Гостевая

Вратарская

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Ассоциации Кореи

Южная Корея